Szabó Pál
Szabó Pál (1752–1835) esztergomi kanonok, prépost és főesperes
Szabó Pál (1887–?) színész, színigazgató, lapszerkesztő
 Szabó Pál (1890–1977) könyvtáros, bibliográfus
 Szabó Pál (1893–1970) író
 Szabó Pál (1903–1986) labdarúgóedző
 Szabó Pál (1915–1958) katonatiszt
 Szabó Pál (1922–1985) bányász, 1950-től 1980-ig a Baranya megyei Gyógyszertári Központ munkásigazgatója
 Szabó Pál (1924–1999) gyógypedagógus
 Szabó Pál (1930) ejtőernyős
 Szabó Pál (1947) gazdasági vezető, gazdaságpolitikus, közlekedési miniszter
 Szabó Pál (1954) pszichológus
 Szabó Pál (1974) történész, egyetemi tanár, költő
 Szabó Pál (1992) labdarúgó (FC Tatabánya)
 Szabó Pál betyár

Hasonló nevűek
 Szabó Pál Zoltán (1901–1965) földrajztudós, hidrológus, barlangkutató
 Szabó Pál Endre (1920–2004) jogász, egyetemi oktató, jogi szakíró
 Sz. Szabó Pál (1912–1975) földműves, politikus

Jegyzetek